Bayertz ist der Familienname folgender Personen: 

 Helga Bayertz (* 1942), deutsche Moderatorin und Sprecherin 
 Kurt Bayertz (* 1948), deutscher Philosoph und Hochschullehrer 
 Markus Bayertz (* 1971), deutscher Fußballspieler